Злобино — топоним:

Населённые пункты 
 Злобино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Злобино — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Злобино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Злобино — бывшая деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области (ликвидирована в 1993 году)
 Злобино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Злобино — село в Железногорском районе Курской области.
 Злобино — село в Хомутовском районе Курской области.
 Злобино — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Злобино — деревня в Каширском районе Московской области.
 Злобино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Злобино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Злобино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Злобино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Злобино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Злобино — село в Алатырском районе Чувашии.

Станция 
 Злобино — железнодорожная станция Красноярской железной дороги в Красноярске.

См. также 
 Злобин
 Злобинский